Urielle est un nom propre qui peut désigner :

Prénom ou patronyme
Urielle est un prénom féminin, fêté le  octobre.

Urielle est aussi un patronyme.

Sainte chrétienne
 Urielle de Trémeur (), ou Eurielle ou Arielle, vierge, princesse et sœur du saint roi Judicaël ; fêtée le .

Autres personnalités portant ce prénom
 Urielle Massot, écrivain en langue gallo, publiée notamment chez L'Andon dou Galo.
 Urielle Accetini, présentatrice d'une émission de radio sur la chaîne wallonne Antipode.

Personnages de fiction
 Urielle, une des brebis dans la bande dessinée Le Génie des alpages.

Divers
 Urielle, jument placée troisième dans la course hippique du Prix de Paris en 1970.

Références